Minier fait notamment référence à :
 Mine (gisement)
 Code minier
 Cavalier minier

Personnes 

 Alain Minier (?-), scénariste et réalisateur français.
 Bernard Minier (né en 1960), romancier français
 Christine Minier chanteuse française
 Karen Minier (née en 1973), animatrice de télévision
 Marc Minier (né en 1966), compositeur et producteur français

Toponyme 

 Minier, village du comté de Tazewell dans l'Illinois, aux États-Unis.

Patronyme français